Möri oder Moeri ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Möri (1880–1936), Schweizer Architekt 
 Antonin Moeri (* 1953), Schweizer Autor, Schauspieler und Übersetzer 
 Hanspeter Möri (* 1945) Schriftsteller
 Siegfried Moeri (* 1956), Schweizer Architekt und Architekturhistoriker

Siehe auch:
 Mörrih